Булычёв (Булычёва), Булычев — русская фамилия. Известные носители:

Булычёв 
 Булычёв, Александр Игоревич (род. 1999) — белорусский футболист, полузащитник.
 Булычёв, Анатолий Иванович (1905—1992) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Булычёв, Богдан Юрьевич (род. 1984) — российский путешественник и блогер.
 Булычев, Виктор Алексеевич (1913—1945) — лейтенант, командир батареи самоходных артиллерийских установок, Герой Советского Союза.
 Булычёв, Вячеслав Александрович (1872—1959) — русский хоровой дирижёр, музыкальный и общественный деятель, писатель, композитор.
 Булычев, Иван Дмитриевич (1813—1877) — русский путешественник по Сибири.
 Булычёв, Иван Тимофеевич (1897—1999) — генерал-полковник войск связи, начальник войск связи Министерства обороны СССР.
 
 
 Булычев, Юрий Петрович (род. 1982) — украинский футболист.

Псевдоним 
 Кир Булычёв (1934—2003) — русский советский писатель-фантаст, драматург, сценарист и литературовед.

Булычёва 
 Булычёва, Александра Константиновна (род. 1987) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Булычёва, Ангелина Александровна (1916—2013) — русская поэтесса и журналист.
 Булычёва, Анна Валентиновна (род. 1970) — российский музыковед и текстолог.
 Булычёва, Наталья Олеговна (род. 1995) — российская спортсменка, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.

См. также 
 Булыче́вы — дворянский род
 Булычёво
 Булычов
 Егор Булычов и другие (значения)
Константин (Булычёв)
 Река в овраге Булычёв

Примечания